Avant désigne :

 Avant, une ville située dans l’Oklahoma, aux États-Unis ;
 Avant, un mode de transport ferroviaire établi en Espagne ;
 Myron Avant, dit Avant, chanteur américain de R&B né en 1978.

Notes et références